Svjetsko prvenstvo u basketu 3 na 3 održano je u kolovozu 2012. u Ateni. Prvo je izdanje tog natjecanja. Hrvatska nije sudjelovala.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Osmina završnice 

  -  21:13
  -  15:12
  -  13:21
  -  18:17
  -  19:17
  -  21:17
  -  12:16
  -  15:12

Červrtzavršnica 

  -  15:16
  -  11:21
  -  16:20
  -  19:17

Poluzavršnica 

  -  15:12
  -  13:11

Za broncu 

  -  19:18

Za zlato 

  -  16:13

Košarka